Heiliger Boris steht für:

 Boris I. (Bulgarien) (* erste Hälfte des 9. Jahrhunderts; † 907), erster Zar und erster Zar Bulgariens, bulgarischer Nationalheiliger
 Boris (Taufname Roman; * nach 989; † 1015), Schutzpatron von Moskau und von Russland, siehe Boris und Gleb